Канареечные мухоловки () — род воробьиных птиц из семейства стеностировых (Stenostiridae). Распространены в Южной и Юго-Восточной Азии (от Индии и Шри-Ланки на восток до Индонезии).

У канареечных мухоловок клюв характеризуется прекрасным наконечником, который расширяется и становится плоским в его основе. Длина тела этих тропических птиц может достигать 13 см. Пол птиц неразличим по их оперению.

Особи встречаются обычно в гористом лесу, но на некоторых островах достигают низменности. Наблюдать её можно при перелете с ветки на ветку, в тот момент, когда она охотится на воздушных насекомых.

Гнездятся они предпочтительно в лесах в районе равнин в период с апреля по июнь месяц, располагаясь в дупле деревьев или каменистых расщелинах.

Классификация 
На январь 2020 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Стеностировые
Роды птиц